Szlovákia
 Alsószerdahely, 1899-ig Vágszerdahely, település a Nagyszombati kerületben
 Felsőszerdahely, 1898-ig Vágszerdahely, település a Trencséni kerületben